Kaya kan avse:
.
 Kaya (artist) – en japansk artist
 Kaya (musikalbum) – en skiva av Bob Marley
 Kaya – japanska för en barrväxtart, se Torreya nucifera

Geografi

Burkina Faso 

 Kaya, Burkina Faso, regionhuvudort, Centre-Nord, Province du Sanmatenga,

Irak 

 Qimmat Qāyā, bergstopp, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar